Сельское поселение Захаркино — муниципальное образование в Сергиевском районе Самарской области.

Административный центр — село Захаркино.

История 
Датой образования считается 1757 год.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Захаркино входят:
 село Захаркино,
 село Нижняя Козловка,
 село Комаро-Умёт,
 село Сидоровка,
 посёлок Отрада.

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Сергиевского района